L'any 2018 està dedicat a commemorar la figura i l'obra de Pompeu Fabra. Així ho va acordar el Govern de Catalunya a l'agost passat per celebrar els 150 anys del naixement del lingüista i gramàtic català més il·lustre i els 100 de la publicació de la Gramàtica catalana.

Durant l'any s'organitzen diverses activitats en memòria i reconeixement de qui fou un científic brillant, que va codificar i modernitzar la llengua i la va fer apta per als diversos estils i funcions. La celebració fa especial incidència en la seva aportació a la llengua, i també posa en valor el gran arrelament social de la seva figura i obra arreu de Catalunya.

La Direcció General de Política Lingüística convida les institucions, entitats i el conjunt de la societat civil del país a compartir col·lectivament la celebració de l'Any Fabra 2018 amb actes i iniciatives que reconeguin el Mestre i la seva obra, que siguin també estímul per reforçar la vitalitat de la llengua i la projectin amb força cap al futur. La cooperació és especialment estreta amb l'Institut d'Estudis Catalans, de la Secció Filològica del qual Fabra va ser president i va assumir la tasca de codificació de la llengua catalana.

El Comissari de l'Any Fabra és Jordi Ginebra.

Amb motiu d'aquesta commemoració s'han dut a terme moltíssimes activitats, com "enFABRAts", un concurs organitzat pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona amb la voluntat de donar visibilitat a la figura de Pompeu Fabra. També s'han editat diverses publicacions.

Referències 

Pompeu Fabra i Poch
2018 a Catalunya
Anys commemoratius